Тацута — японский безбронный крейсер, фактически торпедная канонерская лодка. Был срочно заказан в Великобритании вместо погибшей «Чисимы», чтобы успеть к войне с Китаем. Первоначально был однотрубным и нес 5 торпедных аппаратов. На пути в Японию конфискован и возвращен только в декабре 1896 года.

С 1898 года — посыльное судно (авизо). В 1903 году капитально реконструирован и перевооружен. Участвовал в блокаде Порт-Артура. а, имея на борту спасенного с погибшего броненосца «Хацусе» контр-адмирала Насиба и его штаб, сел на камни у острова Элиот, но через месяц снят и отремонтирован к сентябрю.

В 1918 году стал плавучей базой и ремонтным кораблем подводных лодок и переименован в «Нагаура-Мару».

В 1925 году разобран на металл.

Ссылки 

 [wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/1999_05/08.htm Канонерские лодки]
 [www.wunderwaffe.narod.ru/Reference/Fleet/RJ2/03.htm Японский императорский флот в русско-японской войне]

Военные корабли Японии
Авизо